Meli Amomyrtus meli.
 Giovanni Meli, un intelectual y poeta italiano.
 Joseph Meli, un deportista canadiense que compitió en yudo.
 Marcelo Meli,  jugador argentino.
 Meli G, cantante y actriz de doblaje mexicana.